Фицсимонс (, ) — фамилия.

Известные носители 
  (1929—2018) — ирландский футболист и тренер, игрок сборной Ирландии, игрок 1-й дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Мидлсбро».
  (1901—1975) — южноафриканский герпетолог, директор Трансваальского музея (1946—1966), президент Ассоциации южноафриканских музеев (1965).
  (1945—2020) — новозеландский политик и защитница окружающей среды, сооснователь и совместный с Родом Дональдом лидер (1995—2009) Зелёной партии Новой Зеландии, член Парламента Новой Зеландии (1996—2010).
  (1930—2014) — ирландский архитектор и политик, член Сената Ирландии (1983—1989).
  (Джеймс Фицсимонс; р. 1936) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии (1977—1987), депутат Европейского парламента (1984—2004).
  (род. 1943) — британский метатель копья, чемпион Игр Британской империи и Содружества (1966).
  (1928—2013) — американский католический священник, епископ Сейлина (1984—2004).
  (1950—2008) — австралийский бегун и инженер, участник летних Олимпийских игр 1976 и 1980 (под олимпийским флагом) годов, чемпион Австралии в беге на 5000 (1974, 1977—1979) и 10 000 (1976—1979) метров.
  (род. 1967) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1997—2005).
  (род. 1989) — ирландский игрок в гэльский футбол, Всеирландский чемпион в составе клуба «Дублин» (2011, 2013, 2015—2018).
 Фицсимонс, Морин (более известна под псевдонимом Морин О’Хара; 1920—2015) — ирландская и американская актриса, лауреат премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе (2014).
  (род. 1981) — ирландская регбистка, полуфиналистка Женского кубка мира в составе национальной сборной (2014).
  (ум. 1982) — ирландский политик, член Сената Ирландии (1948—1954, 1957—1973).
  (род. 1961) — австралийский регбист, журналист и общественный деятель, игрок сборной Австралии по регби (1989—1990), председатель Австралийского республиканского движения (с 2015).
  — ирландский игрок в гэльский футбол, Всеирландский чемпион в составе сборной графства Каван (1952).
  (1882—1952) — ирландский игрок в гэльский футбол, Всеирландский чемпион в составе сборной графства Лаут (1912).
 Фицсимонс, Томас (1741—1811) — американский предприниматель и государственный деятель, делегат от Пенсильвании во 2-м Континентальном конгрессе (1782—1783) и в Филадельфийском конституционном конвенте (1787), член Палаты представителей США (1789—1795).
  — ирландский юрист, Генеральный прокурор Ирландии (1994).

См. также